Deivdy Reis Marques do Nascimento (Juiz de Fora, 1988. július 4. –), ismert nevén Reis, brazil labdarúgócsatár.

További információk 
Reis adatlapja a soccerway.com oldalon 

1988-ban született személyek
Juiz de Fora-iak
Brazil labdarúgók
A Tupi FC labdarúgói
Az AE Ferroviária labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Az AA Ponte Preta labdarúgói
A Cruzeiro labdarúgói
Az EC Bahia labdarúgói
A Goiás EC labdarúgói
A Clube Náutico Capibaribe labdarúgói
Az Avaí FC labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek